Flintstone – area non incorporata in Georgia, negli Stati Uniti d'America
 Flintstone – area non incorporata nel Maryland, negli Stati Uniti d'America